Мари́я Ефи́мовна Сергее́нко, или Сергие́нко (9 декабря 1891, Новозыбков, Черниговская губерния, Российская империя — 28 октября 1987, Ленинград, РСФСР) — советский филолог, антиковед, доктор исторических наук.

Биография 
Родилась в семье чиновника в Новозыбкове Черниговской губернии, её мать происходила из дворянского рода Криницких. Детство провела в имении деда. Окончила Черниговскую Министерскую гимназию.

В 1910 году приехала в Петербург. Поступила на историко-филологический факультет Высших женских курсов, где изучала классическую и всеобщую историю. Участвовала в семинарах М. И. Ростовцева и Ф. Ф. Зелинского, ученицей которых себя считала. Государственные экзамены сдала по отделению классической филологии (1916). Во время учения начала преподавать латынь в гимназии Л. С. Таганцевой и гимназии кн. Оболенской.

Преподавала в женских гимназиях, Саратовском университете.

В 1929 году, после разгрома научных кадров в Саратовском университете, возвратилась в Ленинград, где работала в Государственной публичной библиотеке и 1-м Ленинградском медицинском институте (сначала преподавала, потом заведовала кафедрой латинского языка).

Была одним из авторов латинско-русского ботанического словаря, созданного Всероссийским институтом растениеводства по инициативе Н. И. Вавилова.

Работала в Государственной публичной библиотеке (1931—1934) и в Институте истории науки и техники АН СССР (с 1932).

Во время блокады Ленинграда находилась в осаждённом городе. Написала позднее воспоминания о блокаде.
С 1941 по 1945 год занималась переводом «Исповеди» Аврелия Августина.
Впервые «Исповедь» в переводе М. Е. Сергеенко издана в сборнике «Богословские труды» № 19, 1978 года.
В дальнейшем неоднократно переиздавалась, в 1992, в 2003 и позднее.  
 
В 1943 году защитила докторскую диссертацию по теме . В 1948 году получила ученое звание профессора.

В 1945—1974 годах работала в Ленинградском отделении Института истории АН СССР.

С 1948 года преподавала в Ленинградском государственном университете на кафедре классической филологии.

Умерла 28 октября 1987 года в Ленинграде, похоронена в Эстонии, на кладбище Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

Труды 
Научное наследие М. Е. Сергеенко составляет более 100 работ, многие из которых существуют лишь в виде рукописей. В числе опубликованных работ можно назвать:
 Первая элегия Тибулла (К вопросу о её композиции)
 Из истории италийского огородничества
 Очерк развития римской агрономии
 Колумелла и Варрон как животноводы
 Предтечи прикладной ботаники в античном мире
 Удобрение хлебных полей в древней Италии
 Два типа сельских хозяйств в Италии I в. н. э.
 Колумбарий Статилиев Тавров // Вестник древней истории. 1964. № 4

Книги 
 Помпеи. М. — Л., 1949;
 Очерки по сельскому хозяйству древней Италии, М. — Л..: Изд-во АН СССР, 1958;
 Жизнь древнего Рима: очерки быта. М. — Л.: Наука, 1964 (2-е изд. СПб., 2002)
 Простые люди древней Италии М.: Наука, 1964;

Переводы 
 Арриан «Поход Александра» (1962)
 Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. Перевод и примечания М. Е. Сергеенко. М.: Renaissance, 1991.
 «Письма Св. Киприана»
 Евсевий Памфил «Церковная история» (1982—1986)
 Климент Александрийский «Педагог» (отрывки)
 Катон Старший «Земледелие» (1950)
 Тертуллиан «О покаянии»
 Плиний Младший «Письма» (совм. с А. И. Доватуром)
 Тит Ливий «История Рима» (3-я декада)
 Феофраст «Исследование о растениях» (1951)

Награды 
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 К 80-летию М. Е. Сергеенко // ВДИ. 1972. № 2;
 К 90-летию М. Е. Сергеенко // ВДИ. 1982. № 2;
 Гаврилов А. К., Казанский Н. Н. К 100-летию М. Е. Сергеенко // Вспомогательные исторические дисциплины. 1993. Вып. 24;
 Сергеенко Мария Ефимовна // Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / науч. ред. А. И. Немировский. — 3-е изд. — Мн., 2001;
 Жмудь Л. Я. Мария Ефимовна Cергеенко (1891—1987) // Историко-биологические исследования. 2013. Т. 5. № 3;
 Крих С. Б. Стратегия периферии: научное творчество М. Е. Сергеенко в контексте развития советской историографии древности // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 4 (16).

Ссылки 
 Статья на сайте СПбИИ РАН
 Статья на сайте «Биографика СПбГУ»
 Биография на сайте РНБ
 Статья на сайте СГУ им. Н. Г. Чернышевского

Выпускницы Черниговской женской гимназии
Персоналии:Блокада Ленинграда
Историки СССР
Историки сельского хозяйства
Антиковеды СССР
Переводчики СССР
Переводчики с латинского языка
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Саратовского государственного университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Слушательницы Бестужевских курсов
Женщины-историки
Специалисты по древнеримской истории
Женщины-антиковеды